Delitti perfetti – album di Mimmo Locasciulli del 1992
 Delitti perfetti (Jack's Back) – film diretto da Rowdy Herrington del 1988